El nombre Mauro Rosero puede referirse a:
Mauro Rosero (futbolista)
Mauro Rosero (comediante)